Saka peut désigner :

Toponymes 
 Saka, une ville de l'Égypte antique dans le  de Haute-Égypte.
 Saka, une commune rurale de la province de Guercif (subdivision de l'ancienne province de Taza), dans la région Taza-Al Hoceïma-Taounate au Maroc.
 Saka, ville du Japon.
 Saka, un village de la commune de Lüganuse (comté de Viru-Est) en Estonie.

Peuples 
 Le peuple indo-européen des Sakas, ayant vécu jusqu'en 300  dans une région couvrant le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan, l'Afghanistan, le Pakistan, une partie de l'Iran, de l'Ukraine, des monts Altaï et de la Sibérie en Russie.
 Les Saka, peuple de la République démocratique du Congo.

Patronymes 
 Abdul-Zaher Al-Saka (1974-), footballeur égyptien ; 
 Bukayo Saka (2001-), footballeur anglais ;
 Fuat Saka (1952-), musicien turc ;
 Hasan Saka (1886-1960), homme politique turc ;
 Kosi Saka (1986-), footballeur congolais ;
 Pierre Saka, surnom de Pierre Sakalakis alias Jean-Michel Crétois (1921-2010), animateur de radio, auteur, parolier et écrivain français ;
 Sinatou Saka (1991-), journaliste béninois ;
 Souliath Saka (1991-), athlète béninoise ;
 Suraju Saka (1976-), pongiste nigérian et congolais.

Calendrier 
 L'ère Saka, utilisée au Cambodge, en Inde et en Indonésie.

Gastronomie 
 Saka saka, plat africain à base de manioc.

Vernaculaire 
 Noideattella saka, espèce d'araignées ;
 Oreochromis saka, espèce de poisson ;
 Saka, nom vernaculaire des chats dans les hautes terres de Madagascar.

Voir aussi 
 
 
 

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme